Ashern peut faire référence à :

Ashern, une localité du Manitoba,
,
.